A República do Burundi realizou diversas eleições em 2005. O plebiscito retornou para a nação constitucional democrática após uma devastadora guerra civil que surgiu a partir de longas tensões étnicas entre os hutu maioria, e os tutsi minoria.

Quatro das urnas (referendo constitucional; comunais, Assembleia Nacional e "Hills" eleições) foram eleições diretas, enquanto duas (Senado e as eleições presidenciais) foram indiretas, como eram escolhidos pelos vereadores e o parlamento comunal, respectivamente.

Ver a lista de partidos políticos no Burundi para obter informações sobre os partidos. 

28 de fevereiro 2005 — Referendo constitucional no Burundi, 2005
3 de junho e 7 de junho 2005 — Eleições comunais no Burundi, 2005
4 de julho 2005 — Eleição legislativa no Burundi, 2005
29 de julho 2005 — Eleição do Senado no Burundi, 2005
19 de agosto 2005 — Eleição presidencial no Burundi, 2005

23 de setembro 2005 — "Colina" eleições
Segundo a nova Constituição, cada "Colina" (ou distrito) é gerido por um conselho composto por cinco membros que são eleitos por voto direto para um mandato de cinco anos. Durante estas eleições, os candidatos apresentaram-se apenas como independentes.

Ver também
História do Burundi

Ligações externas
Constitution of Burundi (Em francês)
Burundi on the Eve of Elections - Wilson Center

2005
Burundi
2005 no Burundi